Черні́гівська літерату́рна спі́лка «Черні́гів» (повна назва: Міське громадське об'єднання "Чернігівська літературна спілка «Чернігів») — громадське об'єднання, яке було утворене групою літераторів міста Чернігова у серпні 1992 року.

Ініціатором утворення спілки виступив Михась Ткач (голова об'єднання).

Спілка — зареєстрована, має свій статут. До її складу входить близько 25 членів, серед яких: В. Струтинський, М. Ткач, В. Савенок, В. Сапон, В. Шкварчук, О. Марченко та інші.

Мета спілки: пожвавлення літературного процесу на Чернігівщині шляхом проведення літературних вечорів, виступів тощо, видання і поширення художніх творів, публіцистичних та інших літературних праць місцевих авторів.

Спілка заснувала та видає мистецький і громадсько-політичний журнал «Літературний Чернігів». Також серед видань спілки є збірки поезій Надії Галковської «Козачка», Василя Струтинського «Ожина з твоєї долоні»; книга оповідань М. Ткача «Дике поле».

Літературна спілка «Чернігів» та журнал «Літературний Чернігів» у 2002 році заснували премію імені Леоніда Глібова. Присуджується премія щороку в день народження Леоніда Глібова 5 березня. Першим її лауреатом став поет Василь Струтинський.

Примітки

Посилання 
 

Літературні об'єднання України
Культура Чернігова
Засновані в Україні 1992